Donnell ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Donnell (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Forrest C. Donnell (1884–1980), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Donnell (1921–1988), US-amerikanische Schauspielerin
 John Donnell Smith (1829–1928), nordamerikanischer Pflanzensammler und Botaniker
 Lloyd H. Donnell (1895–1997), US-amerikanischer Ingenieur
 Radka Donnell (1928–2013), deutschsprachige Lyrikerin, Erzählerin und Publizistin
 Richard Spaight Donnell (1820–1867), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 O’Donnell